

Sigle 
 Veuve Clicquot Ponsardin – azienda francese produttrice di champagne
VMware Certified Professional  – certificazione professionale per VMware vSphere

Codici 
 VCP – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale Viracopos-Campinas di San Paolo (Brasile)